Wye steht für: 
 Wye (Kent), Ort in der Grafschaft Kent, England

Wye ist der Familienname folgender Personen: 
 Trevor Wye (* 1935), englischer Flötist und Autor einschlägiger Lehrwerke

WYE steht für:
 Flugplatz Yengema (IATA-Code)

Siehe auch:
 River Wye (Begriffsklärung)
 Wye River
 Wye-Abkommen
 Wye Oak State Park
 Wye Valley

Abkürzung